Comitatul Wood, conform originalului din engleză, Wood County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Wood, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wood, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wood, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wood, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Wood (dezambiguizare)
 Wooden (dezambiguizare)
 Woody (dezambiguizare)